Кирилловский сельский округ

Брянская область 

 Кирилловский сельский административный округ Климовского района

Смоленская область 

 Кирилловский сельский округ Рославльского района

Ярославская область 

 Кирилловский сельский округ Любимского района